Samaritan steht für:

 Samaritan International e. V., Zusammenschluss mehrerer nationaler europäischer Hilfs- und Wohlfahrtsverbände
 Samaritan, Abkömmling der phönizischen Schrift, siehe Unicodeblock Samaritanisch
 The Samaritan, Originaltitel von Der Samariter – Tödliches Finale, kanadischer Thriller von David Weaver (2012)
 Samaritan (Film), Fantasydrama von Julius Avery (2022)
 Samaritan, fiktives Überwachungssystems in der Fernsehserie Person of Interest